Existuje více nositelů českého příjmení Majer:

 Anton Majer (1750–1820) – český sochař
 Antonín Majer (1882–1963) – český malíř
 Dezider Majer (* 1940) – slovenský fotbalista
 Dušan Majer (* 1987) – český blogger a popularizátor kosmonautiky
 František Majer (1754–1813) – český sochař
 František Majer (fotbalista) (* 1938) – český fotbalista
 Jan František Majer (1754–1815) – český kameník
 Ján Majer (1923–???) – slovenský a čs. důstojník SNB a politik KSČ, v 60. letech stát. tajemník min. vnitra
 Josef Majer (1925–2013) – český fotbalista
 Peter Majer (* 1951) – slovenský fotbalový trenér
 Petr Majer (1944) – český fotbalista a trenér
 Stanislav Majer (* 1978) – český herec
 Václav Majer (1904–1972) – československý politik ČSSD, ministr
fiktivní postavy

 komisař Majer – postava fiktivního seriálu Případy komisaře Majera či Komisař Majer uváděného v rámci filmu Záhada v Beskydech a navazujícího seriálu Strážmistr Topinka
ženská podoba příjmení s přechýlením
 Marie Majerová (1882–1967) – česká spisovatelka
 Zuzana Majerová Zahradníková (* 1972) – česká učitelka, překladatelka a politička, poslankyně
 Žofie Majerová (1917–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně za KSČ

jiné významy
 Majer (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, součást města Vrbovsko

Podobná příjmení a názvy 
 Maier
 Mayer
 Meier
 Meyer
 Major
 Majur

Česká příjmení
Slovenská příjmení